«„Покоритель зари“, или Плавание на край света» () — роман Клайва Стейплза Льюиса в жанре фэнтези, опубликованный в 1952 году. Третья (пятая по хронологическому порядку) книга серии «Хроники Нарнии». В ней Люси и Эдмунд попадают в мир Нарнии в третий раз, а их кузен Юстэс — в первый. В «Покорителе зари» дается описание океана к востоку от королевства Нарния и общее строение мира, в котором оно находится (с точки зрения мира Нарнии).

Сюжет 
Эдмунд и Люси отправляются в гости к своему двоюродному брату Юстэсу. Год назад они помогли Каспиану занять престол и в нашем мире, как обычно, часто беседуют о любимой Нарнии. Юстэс всё время поддевает их, так как любит мучить окружающих. В один из таких разов он пристаёт к ним по поводу картины в комнате Люси — на ней изображён корабль, и это напоминает брату с сестрой об их царствовании. Внезапно картина начинает двигаться, и всех троих затягивает внутрь. Их поднимают на борт, и они встречают Каспиана. В Нарнии прошло три года, и Каспиан, уладив все дела в стране, решил найти семерых лордов, которые были друзьями его отца. Во времена правления его покойного дяди Мираза тот убедил лордов отправиться на исследование Восточного океана, но ни один так и не возвратился обратно. Эдмунд и Люси не понимают, зачем и почему оказались здесь, и всё же несказанно радуются. А вот Юстэс показывает себя во всей красе, постоянно капризничает и делает вид, что окружающие хуже него. «Покоритель зари», корабль, не такой большой, какие знали прежние короли и королевы, и, тем не менее, самый лучший из построенных при Каспиане. С ними плывёт и мышиный рыцарь Рипичип, который мечтает добраться до страны Аслана, что на «самом восточном Востоке».

Спустя время путешественники приближаются к Одиноким Островам, и Каспиан с друзьями выходит на берег. Их берут в плен работорговцы, и по дороге в заточение Каспиана выкупает некий вельможа. Он говорит, что юноша похож на его короля, правителя Нарнии, и тогда Каспиан доказывает ему, что это он и есть. Вельможа представляется лордом Берном, рассказывает о своей любви и объясняет, что именно из-за здешней девушки не поплыл с другими лордами дальше. Каспиан воссоединяется с командой корабля и на следующий день отправляется в замок губернатора. Там он лишает его полномочий и объявляет лорда Берна своим наместником на Одиноких Островах. Также он идёт на торги рабами, запрещает их законом и освобождает Эдмунда, Люси, Юстэса и Рипичипа. После отплытия корабль попадает в бурю, длящуюся несколько дней, и из припасённых провизии и воды остаётся совсем немного. Юстэс продолжает считать, что ему якобы хуже всех, и что Каспиан ужасный командир, и что все остальные к нему только подлизываются, а на Юстэса плевать хотели. Наконец они приплывают к новому острову, где решают починить корабль и сделать запасы. Юстэс сбегает вглубь острова от работы и выходит к пещере, вблизи которой наблюдает за смертью старого дракона. Начинается дождь, и он прячется в драконьей пещере, а на берегу в это время все спохватываются о его исчезновении. Поиски продолжаются до поздней ночи. Юстэс, уснувший на сокровищах, просыпается таким же драконом. Он осознаёт, что его характер до этого оставлял желать лучшего, и принимает решение измениться, после чего прилетает к своим.

Когда команда узнаёт о беде Юстэса, то жалеет его и понимает, что он теперь не тот, что раньше. По браслету, который мальчик надел в пещере ещё будучи человеком, все догадываются, что другой лорд, Октезиан, вероятно, погиб здесь. Несколько дней спустя Юстэс рано утром приходит в лагерь в прежнем обличии и рассказывает о том, как его расколдовал Аслан. Отправившись с острова, они переживают нападение Морского Змея и прибывают к следующему берегу. На нём оказывается ручей, вода в котором способна превращать всё в золото, от вещи до живого существа. Это становится ясно, когда на дне видят статую в неестественной позе — по оставленным кольчуге и мечу заключают, что это ещё один лорд. Дальше плавание приводит их на обитаемый остров, но здесь их шантажируют невидимки, приказывающие Люси зайти в дом и расколдовать их с помощью книги волшебника. Люси выполняет поручение и встречается с самим волшебником. Народец, ставший видимым, называется охломонами, они глуповаты и имеют одну большую ногу вместо привычных двух. Волшебник в наказание за давнюю ошибку должен управлять ими. Он отправляет «Покорителя зари» дальше на восток. Там на их пути встаёт загадочный остров тьмы, однако на нём они находят лорда Рупа. С помощью альбатроса они выбираются в спокойное море.

На очередном острове Каспиан и остальные находят трёх спящих людей за полным еды столом. Это — оставшиеся лорды, но зачарованные за свою ссору. Старик-звезда по имени Раманду и его дочь сообщают о способе снятия чар: для этого нужно отплыть ещё восточнее и оставить на краю света одного из членов экипажа. Этим членом вызывается быть Рипичип, мечтающий о подобном всю жизнь. Отплыв с острова Раманду, путешественники замечают изменения в море и в погоде, а потом Рипичип пробует воду на вкус и обнаруживает, как она сладка — данный знак предсказывает близкое завершение плавания. Когда они проплывают сквозь огромные заросли лилий и понимают, что корабль дальше не пройдёт, Каспиан объявляет, что он отправляется на край света с Рипичипом, и в Нарнии должны выбрать нового короля. Эдмунд, Люси, капитан и Рипичип отговаривают его, потому что король не всегда может поступать, как ему хочется, ведь у него есть долг перед своей страной. Каспиан сердится и уходит в каюту, но позже он рассказывает, что ему являлся Аслан. По Его словам, Эдмунд, Люси и Юстэс поплывут с отважным Мышем, а Каспиан вернётся домой сейчас же. Так и происходит: корабль разворачивается назад, оставив детей и Рипичипа. Затем Рипичип сам покидает их лодку и навсегда уходит в страну Аслана. Аслан встречает детей и говорит, что Эдмунд и Люси теперь тоже выросли для Нарнии, а Юстэс, возможно, нет. Трое братьев и сестёр оказываются дома, и изменения в Юстэсе замечают все. Каспиан в Нарнии женится на дочери Раманду, и она становится королевой.

Персонажи

Пассажиры «Покорителя зари» 
 Каспиан X — действующий король Нарнии. Известен также как Каспиан Мореплаватель. На третьем году правления совершил беспрецедентное плаванье к восточному краю мира, чтобы найти семерых лордов, которых его дядя Мираз отправил в ссылку.
 Эдмунд Певенси — мальчик из нашего мира, дважды побывавший в Нарнии до этого, король Золотого века Нарнии
 Люси Певенси — девочка из нашего мира, дважды побывавшая в Нарнии до этого, королева Золотого века Нарнии
 Юстэс Вред () — мальчик из нашего мира, попавший в Нарнию вместе со своими кузенами Эдмундом и Люси
 Рипичип — храбрый Мыш, которому дриада предсказала, что он найдёт «самый восточный Восток». Один из величайших героев Нарнии, покрывший себя бессмертной славой во второй битве при Беруне.

Команда «Покорителя зари» 
 Лорд Дриниан — капитан
 Ринс — боцман
 Ринельф — матрос   
 Питтенкрим - матрос

Те, кого встретили на своем пути путешественники 
 Аслан — Великий Лев
 Мопс — работорговец
 Гумп — губернатор Одиноких островов
 Берн — один из семи Лордов, которых искал Каспиан, после низложения Гумпа стал герцогом — вассальным правителем Островов
 Дракон
 Охлотопы — забавный народ
 Кориакин — человек-звезда, которому Аслан наказал следить за охлотопами.
 Главный — предводитель охлотопов.
 Руп — ещё один из семи Лордов
 Раманду — человек-звезда
 Дочь Раманду (в книге безымянная).

Судьба семи лордов 
 Лорд Берн — остался на Одиноких островах, после смещения Каспианом Гумпа с должности губернатора назначен королевским наместником.
 Лорд Октезиан — его браслет был найден на острове дракона. Погиб, возможно в обличии дракона.
 Лорд Рестимар — его золотая статуя была найдена на острове Мёртвой воды.
 Лорд Руп — был спасён командой «Покорителя зари» с Тёмного острова.
 Лорд Мавраморн — заснул за столом на острове Раманду.
 Лорд Ревилиан — заснул за столом на острове Раманду.
 Лорд Аргоз — заснул за столом на острове Раманду.

Переводы названия

Экранизации 
 1989 — «Принц Каспиан и плавание на „Покорителе зари“» (сериал Би-би-си; реж. Алекс Кирби)
 2010 — «Хроники Нарнии: Покоритель зари» (фильм 20th Century Fox; реж. Майкл Эптед)

Ссылки 

 
 Текст книги 
 Покоритель Зари, или плавание на Край Света — Нарния-вики 

Книги о Нарнии
Романы 1952 года